Lycopus (dier), geslacht van spinnen
 Lycopus (plant), geslacht uit de lipbloemenfamilie